Bédestroff ou Bedestroff peut désigner :
 Bédestroff, hameau à l’est de la commune de Bourgaltroff en Moselle.
 Bedestroff, ancienne commune de la Moselle jusqu’en 1815, devenu Bedersdorf, quartier de la commune de Vaudrevange en Sarre.